Mall Aventura Plaza fue una cadena de centros comerciales en Perú que existió hasta 2016. Desde ahí en adelante, quedó dividida en:

 Mallplaza, cadena de centros comerciales de Chile, Perú y Colombia perteneciente al grupo Falabella.
 Mall Aventura, cadena de centros comerciales de Perú perteneciente a Ripley.